Miejscowości w USA:
 Lakeview – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie DeKalb
 Lakeview – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Lakeview – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Lakeview – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Catoosa
 Lakeview – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Caddo
 Lakeview – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Lakeview – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Lakeview – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Lakeview – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Lakeview – miejscowość w stanie Oregon, w hrabstwie Lake
 Lakeview – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Hall
 Lakeview – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Lakeview (ang. Lakeview Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
 Lakeview (ang. Lakeview Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke

Zobacz też:
Lakeview Drive - fikcyjna ulica, w fikcyjnym mieście Fairview w serialu Gotowe na wszystko